California Dreams Tour — второй концертный тур американской певицы Кэти Перри в поддержку её третьего студийного альбома Teenage Dream (2010).

Описание концерта 
Шоу начинается с видеоклипа, в котором Кэти сидит перед мясником, который издеваясь над ней, смеётся над страной мечты и сладостей. Потом Кэти направляется в кондитерскую, где очаровательный пекарь продаёт ей сладость. Следующая сцена, представляется уже в доме Кэти, где она вместе со своим котиком пишет в дневник свои воспоминания о прошедшем дне. И вот наступает ночь и Кэти отправляется в Волшебную Страну.
После этого, Кэти открывает дверь в мир California Dreams.
Начинается первый акт концерта, Кэти в костюме с крутящимися мармеладками, созданными Джереми Скоттом. Начинаются громкие возгласы и начинается песня «Teenage Dream!»
Шоу Кэти Перри было поистине ярко выражена сменой костюмов и декорация (при этом основные элементы: розовые сахарные облака, мармеладные букеты и лестница остаются). При исполнение песни «Thinking of You» Кэти поёт песню на качелях, повисших в воздухе, под сцены поцелуев персонажей культовых американских мультиков. В песне «Last Friday Night» Кэти с танцорами исполняют фокусы при смене костюма. Но а самой интересной деталью, была завершающая деталь в песне «California Gurls!» Кэти выпускала пену из трубы!

Фильм "Part of Me" 
В июле 2012 года по поводу завершения турне California Dreams Tour компания Paromaunt Pictures сняла автобиографический 3D-фильм о турне и о самой Кэти Перри.

Разогрев
 DJ Skeet Skeet
 Yelle (Великобритания и Ирландия - 1 этап)
 New Young Pony Club (Континентальная Европа)
 Zowie (Австралия)
 Janelle Monae (Северная Америка - 1 этап)
 Marina and the Diamonds (Северная Америка - 1 этап)
 Natalia Kills (Северная Америка - 1 этап)
 Robyn (Северная Америка - 1 этап)
 Rye Rye (Колумбия, Бостон, Портленд, Лос-Анджелес, Юниондейл)
 Oh Land (Великобритания и Ирландия - 2 этап) (Северная Америка - 2 этап)
 Ellie Goulding (Северная Америка - 2 этап)

Сет-лист 
1 акт: Candyfornia
 «Teenage Dream» 
 «Hummingbird Heartbeat»
 «Waking Up In Vegas»
2 акт: Visual Touch
 «Ur So Gay» 
 «Peacock»
 «I Kissed A Girl»
3 акт: Katy Kat
 «Circle The Drain»
 «E.T.»
 «Who Am I Living For?»
 «Pearl»
4 акт: Not Like The Movies
 «Not Like The Movies» 
Каверы:
 «Only Girl (In The World)»
 «Big Pimpin'»
 «Born This Way» (исполнялась только в Париже)
 «Friday» (исполнялась только в Мельбурне)
 «Black And Yellow»
 «Baby» (исполнялась в некоторых городах Великобритании)
 «Whip My Hair»
 «The One That Got Away» 
 «Someone Like You» (исполнялась в некоторых городах Великобритании)
 «Thinking Of You»
5 акт: The Blue Tribute
 «I Want Candy» (Medley)
 «Hot n Cold» 
 «Last Friday Night (T.G.I.F.)»
 «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)» (с элементами из «Girls Just Want to Have Fun»)
 «Firework»
На бис:
 «California Gurls»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Кэти Перри
Концертные туры 2011 года
Концертные туры 2012 года